

Onomastica
 Beltramo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Andrea Beltramo – attore e doppiatore italiano
 Ariel Beltramo – ex calciatore argentino
 Daniel Beltramo – allenatore di pallacanestro argentino